operacja (medycyna)
 operacja wojskowa
 operacja (logika)
 operacja (nauka)
 operacja ratunkowa
 operacja specjalna
 operacja (pożarnictwo)
 operacja poszukiwawcza
 operacja porządkowa
 operacja połączona
 operacja (matematyka)
 operacja (technologia)
 operacja (finanse)
 operacje strukturalne

Zobacz też 
 relacja